

Лютинка — село в Жидачівському районі Львівської області
 Лютинка — річка в межах Жидачівського району, права притока Дністра

Лютинка — село в гміні Вимяркі Жаґанського повіту Любуського воєводства